
Bob, Bobbie, Rob, Robbie o Robert Evans possono riferirsi a:

Robert 
 Robert Evans (1930-2019), attore e produttore statunitense

Variante Bob 
 Bob Evans (1921-2003), rugbista a 15 internazionale scozzese
 Bob Evans (1947-), pilota automobilistico britannico
 Bob Evans (1925-1997), cestista statunitense

Variante Bobby 
 Bobby Evans (1927-2001), calciatore e allenatore di calcio scozzese

Variante Rob 
 Rob Evans (1994-), rugbista a 15 gallese

Nomi composti 
 Robert Owen Evans (n. 1937), religioso e astronomo australiano